Grötingen kan referere til:

 Grötingen (sø) − en sø i Bräcke kommun, Jämtlands län, Jämtland, Sverige
 Grötingen (jernbanestation) − en nedlagt jernbanestation i Bräcke kommun, Jämtlands län, Jämtland, Sverige